John Williamson puede referirse a:

 Jack Williamson (1908–2006), escritor estadounidense de ciencia ficción;
 John Williamson (economista), economista británico nacido en 1937; o
 John Lee Williamson, baloncestista estadounidense.